Coptotelia är ett släkte av fjärilar. Coptotelia ingår i familjen plattmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmalar
Coptotelia